Grönloken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grönloken, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Grönloken, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn